K obléhání Plzně došlo vícekrát:
 Obléhání Plzně (1433–1434) – neúspěšné, více než rok trvající obléhání husitskými vojsky pod vedením Prokopa Holého 
 Obléhání Plzně (1618) – úspěšné obléhání během třicetileté války; po dvou měsících obléhání se podařilo protestantským vojskům pod vedením generála Mansfelda město dobýt